Moxy peut faire référence à : 

 Moxy, un groupe de hard rock canadien
 , une future compagnie aérienne américaine qui devrait être lancée en 2020
 Moxy, une chaine d'hôtel moyenne gamme du groupe Marriott International
 , un fabricant norvégien de tombereaux articulés
 Moxy, le nom argotique de la drogue